Branislav Danilović – calciatore serbo
Damjan Danilović – pallanuotista montenegrino
Olga Danilović – tennista serba, figlia di Predrag
Predrag Danilović – ex cestista jugoslavo 
Roman Danilovič – principe di Rutenia del XIII secolo a.C.
Vladan Danilović – calciatore bosniaco